Väätäinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Janne Väätäinen (né en 1975), sauteur à ski finlandais
Juha Väätäinen (né en 1941), athlète finlandais spécialiste du  mètres
 (née en 1955), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois